Шарнір — будь-яке рухоме з'єднання двох деталей, які можуть здійснювати відносне обертання навколо осі (циліндричний шарнір) або навколо точки (кульовий шарнір).
 Шарнір або точка з'єднання графу — двозв'язна компонента графу.

Див. також 
 Шарнір — точка перегину в замку склепіння складки, яка виникла при пластичних деформаціях в результаті тектогенезу.
 Шарнірна черепаха — рід черепах з родини Азійські прісноводні черепахи родини Прихованошийні черепахи. Налічує 13 видів.
 Шарнір рівних кутових швидкостей — механізм передачі обертального моменту під змінним у часі кутом.
 Шарнірний робот () — робот з обертальними кінцівками.
 Шарнір їстівний () — їстівний вид двостулкових молюсків, що заселяють Чорне та Середземне моря.

Примітки